

Città 
Regno Unito
 Dedham (Essex), cittadina dell'Inghilterra nella contea dell'Essex
 Dedham Vale, località del circondario di Dedham (Essex)

Stati Uniti d'America
 Dedham (Iowa), città della contea di Carroll
 Dedham (Maine), città della contea di Hancock
 Dedham (Massachusetts), comune capoluogo della contea di Norfolk

Persone 
 Molly Dedham, conduttrice della XM Radio